

Високівське сільське поселення — сільське поселення, Зирянський район, Томська область
 Високівське сільське поселення — сільське поселення, Рязанський район, Рязанська область